JVA est un sigle qui peut désigner :
 Jules Verne Aventures, une association française dédiée à l'exploration, au cinéma et la sensibilisation du public à la préservation de l'environnement et du monde sauvage ;
 , l'organe directeur du volley-ball au Japon.